UFC Fight Night: Maia vs. Askren, также известный как  UFC Fight Night 162 или UFC on ESPN+ 20 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 26 октября 2019 года на спортивной арене «Singapore Indoor Stadium» в административном районе Калланг города-государства Сингапур.

Подготовка турнира

Результаты турнира 

(д) Дебютный бой в UFC

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Бой вечера: Демиан Майя vs. Бен Аскрен
 Выступление вечера: Бенеил Дариюш и Сирил Ган

См. также 

 Ultimate Fighting Championship
 Список турниров UFC

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night